La Primera B Nacional 2016-2017 è stata la 32ª edizione del campionato argentino di calcio di seconda divisione. Il torneo è iniziato il 27 agosto 2016 e si è concluso il 30 luglio 2017

Le nuove squadre partecipanti a questa edizione del torneo sono state tre. Da un lato è giunto l′Argentinos Juniors, retrocesso dalla Primera División 2016. Dall′altra le due squadre promosse dal terzo livello del calcio argentino: una affiliata direttamente alla AFA e cioè il Flandria, che ha vinto il torneo della Primera B 2016 e che ha debuttato in questa categoria, e l'altra affiliata alla AFA soltanto indirettamente e cioè il San Martín de Tucumán, vincitrice del Torneo Federal A 2016 e che è tornata in Primera B Nacional dopo la sua retrocessione nella stagione 2010-2011.

Il campionato ha decretato la promozione in Primera División dell'Argentinos Juniors e del Chacarita Juniors. A retrocedere nel terzo livello del calcio argentino sono state ben quattro squadre: Central Cordoba, Douglas Haig, Crucero del Norte e Atlético Paraná.

Squadre partecipanti

Classifica 

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Retrocessioni ("Descenso")
Al termine del campionato retrocedono nella categoria inferiore le quattro squadre con la peggior media punti (promedio), che si calcola sulla base del punteggio totale ottenuto da ogni squadra nel campionato 2016-2017 sommato al punteggio totale delle precedenti 3 stagioni giocate nella categoria.

Calendario e risultati

Girone di andata

Girone di ritorno

Statistiche

Statistiche campionato 
 Partite giocate: 506
 Risultati
 Vittorie in casa: 218 (43.08%)
 Vittorie in trasferta: 122 (24.11%)
 Pareggi: 166 (32.81%)
 Gol segnati: 1084 (2.14 gol a partita)
 Gol segnati in casa: 638 (58.86%)
 Gol segnati in trasferta: 446 (41.14%)

Classifica capocannonieri

Note

Collegamenti esterni 

Calcio nel 2015
Campionato argentino di calcio